Keltner ist der Familienname folgender Personen:

 Dacher Keltner (* 1962), US-amerikanischer Psychologe
 Jim Keltner (* 1942), US-amerikanischer Perkussionist

Siehe auch:
 Keltner-Kanal